Эльви́ра Никола́евна Игна́тьева  ( родилась 13 июля 1994, Дербы́шки, Советского района Казани, Татарстан, погибла 11 мая 2021, Казань, Татарстан) — российская учительница, погибшая во время массового убийства в Казанской гимназии № 175. Поначалу считалось, что она закрыла собой учеников от стрелка, но позже это было опровергнуто.

Биография 
Родилась 13 июля 1994 года в посёлке Дербы́шки, Советского района Казани.

Училась в гимназии № 11 посёлка Дербы́шки.

В 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года».

В 2019 году заочно окончила бакалавриат Казанского федерального университета с красным дипломом и поступила в магистратуру.

Работала 4 года учительницей английского языка в средней школе № 175 г. Казань.

Незадолго до гибели разместила в Instagram посты:

 «Сделать свою жизнь счастливой не так уж сложно. Надо лишь перестать думать, что счастье возможно только где-то там, в будущем, и научиться получать удовольствие от каждой конкретной минуты, здесь и сейчас… Ты удивишься, как легко вставать с постели, когда ты счастлив».

Погибла 11 мая 2021 года в результате расстрела школы. Похоронена на Самосыровском кладбище города Казань.

Представление к государственным наградам 
По словам Путина В.В., во время нападения учителя и все сотрудники гимназии действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально, спасали детей, как своих родных, закрывая их собой. Президент Российской Федерации в ходе совещания с членами Правительства предложил наградить учителей казанской гимназии.

Семья 
 Отец — Николай Игнатьев, чуваш по национальности.
 Мать — Радифа Игнатьева, учительница, татарка по национальности.
 Брат — Андрей Игнатьев.

Награды 
 Участник зонального этапа конкурса «Учитель года-2018»;
 Грантополучатель программы «Наш новый учитель-2018».

Память 
 Стихотворение «Белая Птица» посвящено подвигу учительницы Эльвиры Игнатьевой.
 В Уфе на светодиодной панели показали фотографию Эльвиры Игнатьевой в память о ней и её подвиге.
 В Махачкале появился баннер в память о 26-летней учительнице Эльвире Игнатьевой.

Примечания

Ссылки 
 Игнатьева Эльвира Николаевна
 Детский омбудсмен Татарстана предложила наградить учителей из гимназии в Казани
 Видео: Путин о наградах учителям
 Стали известны последние слова погибшей учительницы из казанской школы
 Видео: Закрыла собой целый класс! Геройский поступок Эльвиры Игнатьевой. Ей было лишь 25 лет! Казань в трауре.
 ЕЙ БЫЛО 26: ФОТОГАЛЕРЕЯ ПОГИБШЕЙ В КАЗАНИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ЭЛЬВИРЫ ИГНАТЬЕВОЙ

Педагоги России
Персоналии:Казань
Выпускники Казанского университета
Жертвы терактов в России
Похороненные на Самосыровском кладбище
Застреленные в России